de hoofdpersoon uit de Britse politieserie A Touch of Frost en uit de boeken waarop de serie is gebaseerd.
Jack Frost (folklore), een wezen uit Europese folklore.
 Jack Frost (tv-special), een tv-special uit 1979.
Jack Frost (Marvel), de naam van twee personages van Marvel Comics.
Een alternatieve titel van de film Morozko (1964).
Jack Frost (1934), een korte tekenfilm uit 1934.
Jack Frost (1979), een film uit 1979.
Jack Frost (1997), een horrorfilm uit 1997.
Jack Frost (1998), een komedie uit 1998.
Jack Frost (Manga), een manga.
Jack Frost (gitarist), een gitarist van onder andere Savatage.
Een pseudoniem van Bob Dylan.